María de la Paz de Borbón y Borbón (Madrid, 23 de junio de 1862-Múnich, 4 de diciembre de 1946), más conocida como Paz de Borbón, fue una infanta de España por nacimiento y princesa de Baviera por su matrimonio con su primo, el príncipe Luis Fernando de Baviera. Era hija de la reina Isabel II de España y hermana del rey Alfonso XII de España.

Biografía

Primeros años y exilio 

Nació a las 05:10 p. m. en el Palacio Real de Madrid y fue hija de la reina Isabel II de España y de su esposo, Francisco de Asís de Borbón, aunque se atribuye su verdadera paternidad al político y escritor Miguel Tenorio de Castilla. A pesar de no estar comprobada la relación filial, lo cierto es que Tenorio de Castilla pasó los últimos veintiséis años de su vida en el Palacio de Nymphenburg, residencia de la infanta en Baviera, y al fallecer la declaró su heredera universal.

Al día siguiente de su nacimiento, la infanta fue bautizada en el Palacio Real por el arzobispo de Toledo, Cirilo de Alameda y Brea. El motivo de un bautismo tan apresurado se debió a la alta probabilidad de que la infanta falleciera prematuramente, como ya había sucedido con otros tres hijos de la reina. Sus padrinos fueron el príncipe Adalberto de Baviera y la infanta Amalia de Borbón, sus tíos representados por el padre de esta última, el infante Francisco de Paula.

En 1868, cuando tenía seis años, su familia se vio forzada a abandonar España por la llamada Revolución Gloriosa, que destronó a Isabel II. Cuando se produjo el estallido, la familia real se encontraba pasando sus vacaciones de verano en San Sebastián, desde donde tuvo que cruzar la frontera hispano-francesa dos días después de la derrota del ejército realista en Alcolea. En el exilio en Francia, la reina se estableció en París con sus hijos mientras el rey consorte decidió seguir una vida separada en Épinay. La infanta creció en el Palacio de Castilla y fue educada junto a sus hermanas, María del Pilar y Eulalia, en el colegio del Sagrado Corazón de París. Recibió su primera comunión en Roma de parte del papa Pío IX.

Restauración 

En 1874, el general Martínez Campos proclamó en Sagunto a Alfonso XII, restaurando así la monarquía borbónica. Tres años después, la reina y sus hijas regresaron a España, instalándose primero en El Escorial y luego en el Alcázar de Sevilla. Cuando su madre hizo de París su residencia permanente por presión del gobierno, Paz y sus hermanas se trasladaron al Palacio Real de Madrid, residencia oficial del rey.

En 1879, Paz quedó profundamente afectada tras la repentina muerte por meningitis tuberculosa de su más cercana hermana, la infanta Pilar, durante unas vacaciones estivales en Escoriaza.

Matrimonio 

Para la primavera de 1880, ya existían planes para el compromiso de la infanta con su primo hermano, Luis Fernando de Baviera. El príncipe era hijo de su tía y madrina, la infanta Amalia de Borbón, y había sido compañero de Alfonso XII en Múnich. La infanta Amalia albergaba la idea de casar a su sobrina, una infanta de España, con su hijo, un príncipe de Baviera, como lo había hecho ella y para ello escribió a su hermano, Francisco de Asís y a su cuñada, la ex reina, quienes aceptaron el proyecto.

Ese mismo año, Alfonso XII invitó a Madrid a su primo para que conociera a la infanta. El 5 de junio, Paz escribía en su diario: 

Cuando la infanta llegó a conocer al príncipe, en el otoño de 1880, quedó con tan mala impresión sobre él que abandonó la idea del compromiso. Sin embargo, en 1883, cuando el príncipe regresó a España para pedir la mano de la infanta una vez más, esta aceptó, anunciándose oficialmente el compromiso el 23 de enero.

La boda tuvo lugar el 2 de abril de 1883 en la capilla del Palacio Real de Madrid, siendo sus padrinos los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena. A la ceremonia asistió la mayoría de los miembros de la familia real, incluyendo a Isabel II, excepto su padre, quien permanecía retirado en Épinay. Por el acuerdo matrimonial firmado un día antes, la infanta conservó sus derechos sucesorios al trono de San Fernando y recibiría una asignación anual de 150.000 pesetas.

Tras una visita a su padre en París, la infanta y el príncipe se trasladaron a Múnich, instalándose en el palacio de Nymphenburg.

Vida en Baviera 
En Baviera, la infanta se dedicó a trabajos de caridad y al desarrollo de la educación escolar. Colaboró en la ampliación del asilo de niños pobres St. Marien-Ludwig-Ferdinand, en Neuhausen, cerca de Nymphenburg, y fundó junto al capuchino Cipriano la Legión Infantil. En 1913 fundó en los terrenos del palacio de Nynphemburg un Pedagogium dedicado a albergar a estudiantes españoles sin recursos y que fue disuelto tras la revolución de 1918. Por sus servicios en la creación del Pedagogium español, Alfonso XIII le concedió la gran cruz de la Orden Civil en 1914.

Durante sus estancias en España, alternó entre el Palacio Real, el palacete de los duques de Riánsares (Tarancón) y su finca en Saelices (Cuenca).

Después de la caída de la monarquía bávara en 1918, a Paz y su familia se les permitió seguir residiendo en un ala del palacio de Nymphenburg; sin embargo, ese mismo año se trasladaron a un piso en la Odeonsplatz de Múnich. La economía de la familia se sostuvo con los ingresos de la lista civil española, provenientes de su posición de infanta de España.

Últimos años 
A la llegada del nazismo al poder en 1933, su familia fue puesta bajo una estricta vigilancia. La Gestapo le prohibió mantener correspondencia con España, salvo excepciones como su sobrino, el ya exiliado Alfonso XIII. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de los Estados Unidos ocupó Múnich. Varios soldados asaltaron a la infanta y su esposo, como lo narró en sus memorias el príncipe Constantino de Baviera:

A principios de 1946, la infanta sufrió una caída por escaleras en el palacio de Nymphenburg. El accidente la dejó postrada por varios meses hasta que falleció el 4 de diciembre de ese mismo año. Uno de los anarquistas españoles a los que la infanta socorrió en Baviera tras la guerra civil escribió:

Sus restos fueron inhumados el 7 de diciembre en la cripta de los Wittlesbach en la Iglesia de San Miguel de Múnich.

Descendencia 
La infanta María de la Paz y Luis Fernando de Baviera tuvieron tres hijos:

 Fernando María (1884-1958), infante de España. Contrajo matrimonio con su prima, la infanta María Teresa de Borbón, hija de Alfonso XII.
 Adalberto Alfonso (1886-1970), príncipe de Baviera. Casado con la condesa Augusta de Seefried en Buttenheim, y con sucesión. Embajador de la República Federal de Alemania en España.
 María del Pilar (1891-1987), princesa de Baviera. Murió soltera y sin sucesión.

Publicaciones 

 Cuatro revoluciones e intermedios. 1935.
 Roma Eterna. Múnich, 1922.
 Aus meine Leben, Erinnerungen von Prizessin Ludwig Ferninand von Bayern (De mi vida. Memorias de la princesa Luis Fernando de Baviera). Múnich, 1917.
 De mi vida. Impresiones. Salamanca, 1911.
 Buscando las huellas de Don Quijote. Freiburg, 1905.
 Poesías. Freiburg, 1904.
 Emmanuela Theresa von Order St. Clara, tochter des Kursfürsten Max Emanuel von Bayern 1669-1750 (Manuela Teresa de la Orden de Santa Clara, hija del elector Maximiliano Manuel de Baviera 1669-1750). Múnich, 1902.

Además, la infanta tradujo al español las obras históricas de su hijo, el príncipe Adalberto, y fue una asidua colaboradora de ABC.

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos

España 
 23 de junio de 1862-2 de abril de 1883: Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña María de la Paz de España.
 2 de abril de 1883-4 de diciembre de 1946: Su Alteza Real la Serenísima Señora Princesa Doña María de la Paz de Baviera, infanta de España.

Baviera 
 2 de abril de 1883-4 de diciembre de 1946: Su Alteza Real la señora princesa Luis Fernando de Baviera.
En alemán: Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern.

Distinciones honoríficas  
 26 de junio de 1862: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 Dama de honor de la Orden de Teresa  ().
 Dama de la Orden de Santa Isabel  (Reino de Baviera).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ().<center>

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Infantes de España (Casa de Borbón)
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Condecorados con la gran cruz de la Orden de Alfonso XII
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Baviera por matrimonio
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas de la Orden de Santa Isabel
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España del siglo XIX
Infantas de España por nacimiento
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Múnich